

Прибрежний — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Прибрежний — селище, Краснотур'їнський міський округ, Свердловська область